Franciaország
Sornay, település Haute-Saône megyében
Sornay, település Saône-et-Loire megyében